Тафтс — фамилия:

 Тафтс, Боб (1955—2019) — американский бейсболист.
 Тафтс, Джеймс (1829—1884) — американский политик.
 Тафтс, Чарльз (1781—1876) — американский бизнесмен и филантроп.
 Тафтс, Элеонора (1927—1991) — американская учёная-искусствовед.

См. также 
 Тафт
 Тафта
 Тафти